GDD peut désigner :
 gestion documentaire de dictée ;
 Game design document ;
 gedaged, une langue, selon le code de langue IETF.